El término complemento puede referirse, en esta enciclopedia:

Indumentaria y diseño de modas
 a un complemento, un accesorio de la vestimenta;

Sintaxis y lingüística
a un complemento sintáctico
a un complemento del verbo
especialmente en la gramática generativa, a una complementador;

Ciencias de la salud
en inmunología, al sistema del complemento;

Informática
A un complemento, una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy específica;

Matemáticas
 En geometría, complemento de un ángulo.
 En teoría de conjuntos, complemento de un conjunto.
 En teoría de grafos, grafo complemento.
 En teoría de números e informática, método de complementos.

Enlaces externos